Miejscowości w USA:
 Sun Valley – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Sun Valley – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Blaine
 Sun Valley – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Washoe
 Sun Valley – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lamar
 Sun Valley – dzielnica Los Angeles